Les Réseaux d'information régionaux intégrés (IRIN, ) sont un service d'information et d’analyses humanitaires.

Origines 
L'IRIN créé en 1995, s'est détaché du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) de l'ONU en .

Missions 
Le réseau met des informations brutes et des analyses à la disposition des acteurs engagés dans l'action humanitaire ou le développement économique et développement humain. Ses articles concernent notamment les pays et les situations peu médiatisées, qui obtiennent ainsi grâce à l'IRIN une meilleure visibilité. L'IRIN se concentre sur l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Bien que l'IRIN soit rattachée au BCAH à l'origine, sa ligne rédactionnelle est indépendante et ne reflète donc pas la position officielle des Nations unies. Son public cible se compose des décideurs des organisations d'assistance humanitaire, les gouvernements donateurs et des pays couverts par l'IRIN, les organisations de défense des droits de l'homme, les institutions universitaires et les médias.

Parallèlement à ce travail de mise en lumière de contextes parfois oubliés, l'IRIN s'efforce également de donner des informations dignes de foi aux communautés concernées afin qu'elles puissent prendre des décisions sur leur avenir en toute connaissance de cause.

Donateurs 
Les principaux financeurs de l'IRIN sont les agences d'aide internationale  du Canada, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Irlande, du Japon, des Pays-Bas, de la Norvège, du Qatar, de l'Afrique du Sud, de la Suède et de la Suisse, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'International Humanitarian City (IHC) à Dubai.

Liens externes 
  Le site d'IRIN en français
  Le site d'IRIN en anglais, plus complet

Références 

Agence de presse
Association ou organisme ayant son siège dans le canton de Genève
Média dans le canton de Genève
Organisme fondé en 1995
Organisation non gouvernementale humanitaire